Stäkets station kan syfta på:
 Stäketfläcken - en stad i Stäket, Stäkets stad, som fanns på 1600-talet.
 Stäkets stationshus - ett stationshus i Stäket i nuvarande kommundelen Kallhäll-Stäket.
 Stäkets gamla stationsområde - ett område i Stäket, där Stäkets stationshus var beläget.